Wærn, Wärn med flera stavningar är svenska efternamn, delvis av norskt och danskt ursprung. Offentlig statistik tillgänglig i september 2018 anger att följande antal personer var bosatta i Sverige med stavningsvarianterna:
 Wärn 684
 Wærn och Waern 578
 Värn 210
 Wern 86
 Wernh 20
 Værn 15
 Vern 2
Totalt blir detta 1595personer. Med stavningen Wärn och Wern har namnen använts som svenska soldatnamn. Bland andra bärare av namnet märks

 Wærn (släkt) –  svensk släkt av dansk-norskt ursprung
 Wærn (adelsätt) – adlig gren av denna släkt

Personer med efternamnet Wærn eller med varianter av detta namn
 Annika Waern, professor i människa-datainteraktion
 Bror Jacques de Wærn (1927–2013), frågesportvinnare och heraldisk konstnär
 Carl Fredrik Wærn, flera personer
 Carl Fredrik Wærn (1787–1858), brukspatron och politiker
 Carl Fredrik Wærn (1819–1899) , industriman, politiker, ämbetsman och finansminister
 Dan Waern (född 1933), löpare
 Daniel Wärn (född 1942), pastor, författare och debattör
 Elisabeth Wærn-Bugge (1868–1951), författare
 Fredrik Wærn (1884–1958), ingenjör
 Gösta Wærn (1914–2004), målare
 Inge Wærn (1918–2010), skådespelare och teaterpedagog
 Ingeborg Wærn Bugge  (1899–1991), arkitekt
 Jonas Wærn, flera personer
 Jonas Wærn (militär) (1915–2003), överste och kabinettskammarherre
 Jonas Wærn (industriman) (1799–1868), bruksägare och politiker, adlad med bibehållet namn
 Jonas Wærn (professor) (1849–1929), läkare och professor
 Lennart Wærn (1812–1902), bruksägare och politiker
 Leonard Magnus Wærn (1846–1923), filosof och skolman
 Martha Wærn (1741–1812), dansk filantrop och legatstiftare
 Robin Wärn (född 1991), handbollsspelare
 Stina Wærn (född 1942), företagsledare
 Torgny Wärn (född 1936), tidnings- och trädtecknare
 Wilhelm Waern (1839–1876), bruksägare och politiker
 Yvonne Wærn(född 1935), psykologisk forskare och författare

Källor

Svenska efternamn
Danska efternamn